Der Rennrodel-Weltcup 2015/16 wurde in neun Weltcup-Rennen in sechs Ländern ausgetragen. Höhepunkt der Saison waren die Weltmeisterschaften 2016 auf der Kunsteisbahn Königssee, Deutschland.

Weltcupergebnisse

Gesamtwertungen

Weltcupstand im Einsitzer der Frauen

Weltcupstand im Einsitzer der Männer

Weltcupstand im Doppelsitzer der Männer

Mannschaftswettbewerb

Weblinks 
 Kalender und Ergebnisse der Saison 2015/16 auf fil-luge.org
 Gesamtstände auf fil-luge.org

2015/16
Wintersport-Weltcup 2015/16